

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Portage – città della Contea di Porter, Indiana
 Portage – charter township della Contea di Houghton, Michigan
 Portage – città della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Portage – township della Contea di Mackinac, Michigan
 Portage – città della Contea di Livingston, New York
 Portage – villaggio della Contea di Wood, Ohio
 Portage – fiume dell'Ohio
 Portage – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Portage – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Portage – township della Contea di Cameron, Pennsylvania
 Portage – township della Contea di Potter, Pennsylvania
 Portage – città della Contea di Box Elder, Utah
 Portage – città della Contea di Columbia, Wisconsin
 Portage – località dell'Alaska

Informatica 
 Portage – sistema di gestione dei pacchetti di Gentoo Linux.

Medicina 
 Metodo Portage – programma educativo-riabilitativo ad indirizzo cognitivo-comportamentale.

Teatro 
 Portage – compagnia teatrale e gruppo di artisti di Torino

Altro 
 Portage – trasporto di imbarcazioni su terra fra due corsi o specchi d'acqua non comunicanti fra loro.